Premijer liga (sponzorski HT Premijer liga) je najviši rang hrvatskog košarkaškog prvenstva za muškarce u sezoni 2019./20. u kojem nastupa dvanaest klubova.  
Zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj, u ožujku 2020. je odlukom "Hrvatskog košarkaškog saveza je došlo do prekida natjecanja i privremene odgode. 
 
1. travnja 2020. "Hrvatski košarkaški savez" je donio odluku o konačnom prekidu svih natjecanja, te se za nijednu ligu neće proglasiti prvak i konačni poredak. 
  
U trenutku prekida, vodeća momčad lige je bio "Zadar".

Sustav natjecanja 
 ligaški dio: 12 klubova igra trokružnu ligu (33 kola), a osam najuspješnijih momčadi se plasira u doigravanje
 doigravanje: u njega ulazi prvih osam klubova iz ligaškog dijela, igra se kup sustavom i to četvrtzavršnica i poluzavršnica na dvije pobjede, a završnica na tri pobjede
 doigravanjem se dobiva prvak lige, a poredak ostalih klubova se određuje prema plasmanu iz ligaškog dijela 
Zbog pandemije COVID-19, odigrano je 21 kolo ligaškog dijela, te je liga prekinuta, bez proglašenja prvaka i konačnog poretka.

Sudionici 

 

 Adria Oil Škrljevo - Škrljevo, Bakar  
 Alkar - Sinj  
 Cibona - Zagreb 
 Dubrava Furnir - Zagreb 
 Gorica - Velika Gorica 
 Hermes Analitica - Zagreb
 Split - Split  
 Sonik Puntamika - Zadar 
 Šibenik -  Šibenik 
 Vrijednosnice Osijek -  Osijek 
 Zabok - Zabok 
 Zadar - Zadar

Ligaški dio

Ljestvica 

Liga prekinuta nakon 21. kola od predviđena 33

Rezultatska križaljka  
Ažurirano: 4. lipnja. 2020. (rezultati do 21. kola - konačno) 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!ADOŠ !!ALK !!CIB !!DUB !!GOR !!HEAN !!SONP !!SPL !!ŠIB !!VROS !!ZAB !!ZAD 
|-
|ADOŠ ||align="left"|Adria Oil Škrljevo 
|bgcolor="gainsboro"| ||87:74 ||55:114 ||80:83 ||72:91 ||77:63 || 68:60 || 69:97 || 87:90 || 96:89 || 103:97 || 72:79 
|-
|ALK ||align="left"|Alkar 
| 82:78 || bgcolor="gainsboro" |  ||81:98 ||93:7 || 77:84 ||  ||102:89 || 68:95 ||87:73 ||89:90 ||76:73 || 93:84 
|-
|CIB ||align="left"|Cibona 
| || 102:73 || bgcolor="gainsboro" |  || 107:64 || 84:89 || 122:75 ||102:58 ||96:66 ||111:77 ||101:97 ||82:87 ||90:71 
|-
|DUB ||align="left"|Dubrava Furnir 
| 68:84 || 88:81 ||78:113 || bgcolor="gainsboro" |  || || 91:84 ||87:70 ||74:86 || 78:88 ||78:96 ||84:106 || 76:113 
|-
|GOR ||align="left"|Gorica 
| 79:88 ||91:74 ||50:75 ||95:60 || bgcolor="gainsboro" |  ||85:66 || 91:74 || 81:87 || 99:80 || 102:90 ||87:63 || 74:73 
|-
|HEAN ||align="left"|Hermes Analitica 
| 88:84 ||76:69 ||70:111 ||71:88 || 82:117 || bgcolor="gainsboro" |  ||77:78 || 67:106 || 62:88 || 90:95 ||80:78 || 88:106 
|-
|SONP ||align="left"|Sonik Puntamika 
|75:60 || 64:74 || 81:85 || 86:66 ||67:74 || 78:65 || bgcolor="gainsboro" |  ||93:90 ||58:76 || 68:84 || 75:66 ||61:80 
|-
|SPL ||align="left"|Split 
|97:78 ||99:69 || 82:74 || 93:71 ||71:65 ||86:71 ||  ||bgcolor="gainsboro"| || 79:92 ||100:73 || 92:77 ||67:80 
|-
|ŠIB ||align="left"|Šibenka 
|82:70 || 93:72 || 76:96 ||95:72 ||58:82 ||75:62 || 87:80 ||71:79 || bgcolor="gainsboro" |  ||74:85 || 81:70 ||74:81 
|-
|VROS ||align="left"|Vrijednosnice Osijek 
|108:96 || 91:72 || 87:99 || 94:79 ||95:96 ||72:71 ||102:95 p || 99:103 ||  ||bgcolor="gainsboro"| ||89:85 || 75:87 
|-
|ZAB ||align="left"|Zabok 
|109:62 || 86:51 || 58:77 || 99:66 || 82:63 || 92:71 ||83:92 ||85:74 ||74:83 p || 85:78 || bgcolor="gainsboro" |  ||59:80 
|-
|ZAD ||align="left"|Zadar 
|104:74 ||116:93 || 79:77 ||121:82 ||67:61 ||114:69 || 85:80 || 92:74 || 103:76 ||114:72 ||  ||bgcolor="gainsboro"| 
|-
!colspan="14"| 
|-
|colspan="14" align="left"|<small> podebljan rezultat''' - igrano u prvom dijelu (1. – 11. kolo) i trećem dijelu lige (23. – 33. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo)  
p - rezultat nakon produžetka 
|}

 Doigravanje 
Zbog pandemije COVID-19 nije igrano. 

 Klubovi u međunarodnim natjecanjima 

 ABA liga
 Zadar, Zadar
 Cibona, Zagreb 
 Druga ABA liga 
 Split, Split 
 Alpe Adria Cup
 Vrijednosnice Osijek, Osijek 
 Adria Oil Škrljevo, Škrljevo 
 Superkup ABA lige 
 Cibona'', Zagreb

Povezani članci 
 Prva liga 2019./20. 
 Druga liga 2019./20. 
 Treća liga 2019./20. 
 Kup Krešimira Ćosića 2019./20. 
 Superkup ABA lige 2019.

Vanjske poveznice 
 hks-cbf.hr 
 hks-cbf.hr, stranica lige 
 hks-cbf.hr/natjecanja/ht-premijer-liga 
 crosarka.com/premijer-liga 
 basketball.hr 
 eurobasket.com, Premijer Liga

Izvori 
 
 ksz-zagreb.hr, Premijer liga 2019./20., pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr/natjecanja/ht-premijer-liga, pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr/statistika, HT Premijer liga 2019-20 - Standings, pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr/statistika, HT Premijer liga 2019-20 - Schedules, pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 sportnet.rtl.hr, Premijer liga 2019/20, pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr, KOLUMNA: Cibona se približila Zadru na ljestvici, Nik Slavica ruši rekorde…, (21. kolo - završno), objavljeno 9. ožujka 2020., 
 hks-cbf.hr, Klubovi za trokružni način igranja HT Premijer lige, objavljeno 28. lipnja 2019., pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 hks-cbf.hr, HT Premijer liga: Ždrijeb za sezonu 2019/20, objavljeno 2. srpnja 2019., pristupljeno 4. lipnja 2020. 
 eurobasket.com, Croatian Premijer Liga Games / Schedule (2019-2020), pristupljeno 4. lipnja 2020. 
  

2019-20 
m-1-Premijer